Giorgos Symeonidis () ist der Name folgender Personen:

*Giorgos Symeonidis (Musiker), griechischer Musiker und Komponist
Giorgos Symeonidis (Schauspieler), griechischer Schauspieler